Смит-Стенли, Смит-Стэнли () — составное имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Смит-Стенли, Елизавета (в девичестве Га́мильтон; 1753—1797) — английская аристократка, старшая дочь 6-го герцога Гамильтон.